Open Sud de France 2013 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 4 по 10 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Янко Типсаревич (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ришар Гаске выигрывает 2й титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бенуа Пер уступает оба своих финала на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марк Жикель выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Микаэль Льодра выигрывает 1й титул в сезоне и 24й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2013 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Февраль 2013 года
2013